Нижна-Яблонка () — село и одноимённая община в районе Гуменне Прешовского края Словакии. В письменных источниках начинает упоминаться с 1436 года.

География 
Село расположено в северо-восточной части края, в долине реки Рьеки, вблизи государственной границы с Польшей, при автодороге . Абсолютная высота — 309 метров над уровнем моря. Площадь муниципалитета составляет 11,89 км².

Население 
По данным последней официальной переписи 2011 года, численность населения Нижна-Яблонки составляла 194 человека.
Динамика численности населения общины по годам:

Достопримечательности 
 Грекокатолическая церковь Успения Пресвятой Богородицы, 1811 г.
 Православная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы

Примечания 

Населённые пункты Словакии